Cantonul Verdun-sur-le-Doubs este un canton din arondismentul Chalon-sur-Saône, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Allerey-sur-Saône || align="right" | 752 || align="right" | 71350 || align="right" | 71003
|-
| Les Bordes || align="right" | 98 || align="right" | 71350 || align="right" | 71043
|-
| Bragny-sur-Saône || align="right" | 587 || align="right" | 71350 || align="right" | 71054
|-
| Charnay-lès-Chalon || align="right" | 178 || align="right" | 71350 || align="right" | 71104
|-
| Ciel || align="right" | 702 || align="right" | 71350 || align="right" | 71131
|-
| Clux || align="right" | 105 || align="right" | 71270 || align="right" | 71138
|-
| Écuelles || align="right" | 207 || align="right" | 71350 || align="right" | 71186
|-
| Gergy || align="right" | 2 514 || align="right" | 71590 || align="right" | 71215
|-
| Longepierre || align="right" | 175 || align="right" | 71270 || align="right" | 71262
|-
| Mont-lès-Seurre || align="right" | 153 || align="right" | 71270 || align="right" | 71315
|-
| Navilly || align="right" | 417 || align="right" | 71270 || align="right" | 71329
|-
| Palleau || align="right" | 188 || align="right" | 71350 || align="right" | 71341
|-
| Pontoux || align="right" | 228 || align="right" | 71270 || align="right" | 71355
|-
| Saint-Gervais-en-Vallière || align="right" | 386 || align="right" | 71350 || align="right" | 71423
|-
| Saint-Loup-Géanges || align="right" | 1497 || align="right" | 71350 || align="right" | 71443
|-
| Saint-Martin-en-Gâtinois || align="right" | 118 || align="right" | 71350 || align="right" | 71457
|-
| Saunières || align="right" | 83 || align="right" | 71350 || align="right" | 71504
|-
| Sermesse || align="right" | 209 || align="right" | 71350 || align="right" | 71517
|-
| Toutenant || align="right" | 187 || align="right" | 71350 || align="right" | 71544
|-
| Verdun-sur-le-Doubs || align="right" | 1 137 || align="right" | 71350 || align="right" | 71566
|-
| Verjux || align="right" | 495 || align="right" | 71590 || align="right" | 71570
|-
| La Villeneuve || align="right" | 220 || align="right" | 71270 || align="right" | 71578
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire